''Por uma Educação Romântica - Brevíssimos exercícios de imortalidade é um livro do escritor brasileiro Rubem Alves. Uma publicação do Centro de Formação Camilo Castelo Branco, sediado em Vila Nova de Famalicão, Portugal.

Ligações externas 
 

Livros de Rubem Alves
Livros sobre educação